Johann Baptist Zobel ist der Name folgender Personen:

* Johann Baptist Zobel (Architekt) (1760–1826), österreichischer Architekt
 Johann Baptist Zobel (Mykologe) (1812–1865), böhmischer Pilzkundler